Come il mare (Hungry as the Sea) – romanzo di Wilbur Smith del 1978
 Come il mare – singolo di Massimo Di Cataldo del 2002
 Come il mare – album di Vale Lambo del 2020